Matutura steht für:

 Swakopmund-Matutura, eine Vorstadt von Swakopmund in Namibia
 Windhoek-Katutura, inoffizielle Bezeichnung des Stadtviertels Katutura in Windhoek, Namibia